Władimir Komarow (1869–1945) – rosyjski botanik i geograf
 Władimir Komarow (1904–1976) – radziecki generał
 Władimir Komarow (1911–1974) – radziecki polityk
 Władimir Komarow (1916–1954) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Władimir Komarow (1927–1967) – radziecki kosmonauta
 Władimir Komarow (ur. 1940) – radziecki i rosyjski kompozytor